Havnar Bóltfelag este o echipă de fotbal din Tórshavn, Insulele Feroe.

Titluri

Prima ligă de fotbal feroeză: 24
1955, 1960, 1963, 1964, 1965, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1981, 1982,  1988, 1990, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2013, 2018., 2020.

Cupa Insulelor Feroe: 27
1955, 1957, 1959, 1962, 1963, 1964, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1987, 1988, 1989, 1992, 1995, 1998, 2004, 2019.

Jucători notabili
  Heine Fernandez

Antrenori notabili
  Ion Geolgău
  Krzysztof Popczyński

Recordurile clubului în competițiile UEFA

Legături externe
Site oficial   

Fondări în 1904
Cluburi de fotbal din Insulele Feroe